Пути́лова — женская форма русской фамилии  и топоним.

 Носительницы фамилии 
 Путилова, Евгения Оскаровна (1923—2018) — российский литературовед и литературный критик, историк литературы.
 Путилова, Ия Николаевна (1908—1989) — советский химик, лауреат Сталинской премии. Топоним 
 Путилова — деревня в муниципальном образовании Алапаевское Свердловской области России.